Die Football League Third Division 1994/95 war die dritte Saison der Football League Third Division als nur noch vierthöchste englische Fußballliga und 37. Viertligaspielzeit insgesamt.

Die zwei bestplatzierten Vereine Carlisle United und FC Walsall stiegen direkt in die Football League Second Division auf. Die Vereine auf den Plätzen drei bis sechs spielten im Play-off-Modus den dritten Aufsteiger aus. Hierbei setzte sich der FC Chesterfield durch.

Exeter City konnte als Tabellenletzter die Liga halten, da der Meister der Football Conference, Macclesfield Town, die Anforderungen in Bezug auf die Stadionkapazität nicht erfüllte und somit deren Aufstieg verweigert wurde. Die Liga wurde in der folgenden Spielzeit auf 24 Vereine aufgestockt.


Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geschossene Tore – 3. Gegentore

Play-off-Runde

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1994/95
Fußballsaison 1994/95